Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg
School of Media in Zwolle
School voor Journalistiek in Utrecht